Boží soud může znamenat:

 Ordál – individuální zkouška ohněm, vodou atd.
 Poslední soud – v biblických náboženstvích konečné účtování na konci světa